Aural Planet — польская музыкальная группа, создающая электронную музыку в жанрах эмбиент, транс и гоа. Группа основана тремя польскими композиторами, участниками демосцены, в 1997 году. Некоторые участники Aural Planet, кроме работы в группе, занимаются созданием музыки для компьютерных игр. Участники Aural Planet  проживают в городе Вроцлав, Польша.

Состав 
Конрад Жмурек (Konrad Gmurek; псевдоним — KeyG);
Яцек Дойва (Jacek Dojwa; псевдоним — Falcon);
Адам Скорупа (Adam Skorupa; псевдоним — Scorpik);
Радослав Кохман (Radosław Kochman; псевдоним — Raiden).

Дискография 
 Lightflow (1997)
 Part: Second (2000)
 5EX Engine (2002)
 Power Liquids (2003)
 Acoustic Plantation Releases (2004)
 Reworked (2004)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Aural Planet  на сайте Discogs

Музыкальные коллективы Польши
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году